Hedeler ist der Familienname folgender Personen:

 Walter Hedeler (eigentlich: Walter Gehrt; 1911–1994), deutscher Politiker (KPD/SED) und Redakteur
 Wladislaw Hedeler (* 1953), Historiker, Übersetzer und Publizist